Emil (von) Holstein-Rathlou er navnet på flere personer:

 Emil von Holstein-Rathlou (godsejer) (1849-1919) – dansk godsejer og hofjægermester (Christian Frederik Emil)
 Emil von Holstein-Rathlou (ingeniør) (1882-1967) – dansk civilingeniør og docent (Axel Viggo Emil)